Посольство Российской Федерации в Южно-Африканской Республике () — дипломатическое представительство Российской Федерации в столице ЮАР городе Претория. Посольство также представляет интересы России в Лесото.

История отношений 
Дипломатические отношения между Россией и ЮАР были установлены 28 февраля 1992 года. В этом же году с официальным визитом Россию посетил президент ЮАР Фредерик де Клерк. 7 июля 1992 года секция интересов России в ЮАР была преобразована в Посольство Российской Федерации в Южно-Африканской Республике и одновременно было образовано Генеральное консульство РФ в Кейптауне.

В 2002 году при Посольстве была открыта начальная школа, а в 2015 году она была преобразована в среднюю общеобразовательную школу.

Послы России в ЮАР 
 Евгений Петрович Гусаров (1992—1997)
 Вадим Борисович Луков (1997—2000)
 Андрей Анатольевич Кушаков (2000—2006)
 Анатолий Анатольевич Макаров (2006—2012)
 Михаил Иванович Петраков (2012—2019)
 Илья Игоревич Рогачёв (с 3 июля 2019 года)

См. также 
 Посольство ЮАР в России
 Российско-южноафриканские отношения

Примечания

Ссылки 
 
 

ЮАР
Россия
Претория